Snuff puede referirse a:

Cine y TV 
 Snuff (película), una película de 1976.
 A los vídeos snuff.
 A Snuff-Movie una película de 2005.
 A Snuff 102, una película de 2007.

Música 
 A la banda de música, Snuff (banda de rock), una banda de punk rock formada en 1986.
 A Snuff (banda de country rock), una banda de country rock que debutó en 1982.
 A Snuff the Punk disco de P.O.D. de 1994.
 A Teenage Snuff Film un disco del guitarrista post-punk Rowland S. Howard.
 A Snuff Garrett, un productor musical estadounidense.

Literatura 
 A la novela Snuff (novela de Terry Pratchett).
 A la novela Snuff (novela de Palahniuk).
 A Bagombo Snuff Box, una colección de relatos de Kurt Vonnegut.
 A The Emperor's Snuff-Box, una novela de John Dickson Carr.